Приазовская:

 Приазовская — станица в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Приазовская Бавария — старейший пивзавод Кубани, один из старейших пивоваренных заводов России. 
 Приазовская возвышенность — возвышенность на юго-востоке Украины, в пределах Запорожской, Донецкой областей.